Heydrich ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Heydrich (1865–1938), deutscher Opernsänger und Komponist
 Cathrin Heydrich (* 1963), deutsche Volleyballspielerin
 Emilio Heydrich (1861–1947), deutsch-kubanischer Großgrundbesitzer und Unternehmer
 Ferdinand Heydrich (1827–1903), deutscher Geschäftsmann, Politiker und Skulpteur
 Gustav Moritz Heydrich (1820–1885), deutscher Dramatiker und Dramaturg
 Heinz Heydrich (1905–1944), deutscher SS-Obersturmführer
 Karl Gottlob Heydrich (1714–1788), deutscher Schauspieler
 Lina Heydrich (1911–1985), deutsche Ehefrau von Reinhard Heydrich
 Martin Heydrich (1889–1969), deutscher Ethnologe und Hochschullehrer
 Peter Thomas Heydrich (1931–2000), deutscher politischer Kabarettist, Chansonnier und Schauspieler
 Reinhard Heydrich (1904–1942), deutscher Politiker (NSDAP), MdR, SS-Funktionär, Initiator der Wannseekonferenz („Endlösung der Judenfrage“)
 Wolfgang Heydrich (1932–???), deutscher Soldat, Brigadegeneral der Bundeswehr

Siehe auch:
 Heidrich